Ebbert ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Ebbert (* 1962), deutsche Autorin für Kinderbücher, Fachbücher und Lernmaterialien
 Fritz Ebbert (1914–1992), deutscher Manager, Vizepräsident der IHK Passau und Mitglied des Bayerischen Senats
 Josef Ebbert (1886–1942), deutscher Generalarzt

Siehe auch:
 Eppert